Valesi è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente reggiano, le sue comparse sono comunque molto sporadiche.

Potrebbe derivare dal toponimo Valestra, ad indicare il luogo d'origine del capostipite.

In Italia conta circa 94 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani